Coulonges puede referirse a:

 Coulonges, comuna francesa situada en Charente.
 Coulonges, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Coulonges, comuna francesa situada en Vienne.